Cier est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Cier-de-Luchon, commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Cier-de-Rivière, commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Hydronyme 

 Cier (rivière), rivière française, affluent du Gers.

Voir aussi 

 Cierp-Gaud, commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Cierp-Gaud-Signac, ancienne commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.